Morningside Park – parco di Inglewood, negli Stati Uniti d'America
 Morningside Park – parco di New York, negli Stati Uniti d'America
 Morningside Park – parco di Toronto, in Canada